Губергриц — еврейская фамилия. Известные носители:

 Губергриц, Александр Яковлевич (1912—1989) — советский терапевт, учёный-медик.
 Губергриц, Макс Моисеевич (1886—1951) — учёный-медик в области внутренних болезней, академик Академии наук Украинской ССР.
 Губергриц, Наталья Борисовна (род. 1959) — гастроэнтеролог, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.